Obs, Obs! och OBS kan avse:

Obs (ytmått) – ett gammalt jordmått som användes i Ingermanland
Obs! – tidigare namn på stormarknader inom Kooperativa Förbundet
Obs! (tidskrift) – en konservativ svensk kulturtidskrift 1944–1955
OBS (radioprogram) (tidigare OBS! Kulturkvarten) – ett program för aktuell kultur- och samhällsdebatt i Sveriges Radio P1